Белый Колодезь — село в Арсеньевском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства является центром Белоколодезского сельского округа Арсеньевского района, в рамках организации местного самоуправления входит в муниципальное образование Астаповское со статусом сельского поселения в составе муниципального района.

География 
Расположено в верховьях реки Железница в 16 км к востоку от Арсеньево и в 72 км к юго-западу от Тулы. На южной окраине села имеется пруд.

В 2 км к юго-западу от села расположена ж.-д. станция Истьино на линии Козельск — Горбачёво. Через село проходит тупиковая автодорога от станции к посёлку Октябрьский.

Население 

Национальный состав: русские — 87 %, рутульцы — 3 %, украинцы — 3 %.

Инфраструктура 
Имеются школа, детский сад, дом культуры, библиотека, магазины, столовая, действует сельскохозяйственный производственный кооператив.

Примечания 

Населённые пункты Арсеньевского района